Центр AXIOS («Центр практичної допомоги захисникам України AXIOS»)  (грец. ἄξιος — «достойний, гідний») –  доброчинна неприбуткова організація, покликана допомогти захисникам державності в російсько-українській війні, усім тим, хто хоче свою державницьку позицію відстоювати і у мирному житті.

Про Центр 
ГО «Центр практичної допомоги захисникам України AXIOS» є професійним провайдером послуг із правової, соціально-психологічної підтримки та сприяння зайнятості захисників України, які повертаються до цивільного життя. Центр AXIOS надає послуги зі сприяння працевлаштуванню та супроводу на робочому місці, професійній перепідготовці та підвищенню кваліфікації, плануванню кар’єри, первинній юридичній консультації щодо реалізації прав учасників бойових дій, соціально-психологічній підтримці. Центром AXIOS створені усі необхідні умови для професійного та результативного постачання послуг. Усі послуги Центру AXIOS безкоштовні.

Партнерство та співпраця зі всіма небайдужими та соціально відповідальними компаніями і організаціями є ключовими принципами у роботі Центру. За час існування Центру десятки підприємців, роботодавців, громадських організацій та органів влади стали його партнерами і надають підтримку щодо працевлаштування, поширення інформації про послуги Центру AXIOS, підвищення стандартів якості підтримки ветеранів, розширення кола провайдерів послуг для ветеранів по всій Україні.

Цільова група 
Цільова група – ветерани російсько-української війни, члени їх сімей та волонтери. Центр AXIOS докладає зусиль для поширення доступних та якісних послуг та підтримки по всій Україні, надаючи підтримку ініціативним благодійникам та професіоналам поширюючи власний досвід у форматі «франшизи».

Історія створення 
Ініціатива створення центру належить групі ветеранів російсько-української війни та волонтерів, яку очолив Олег Магалецький. Концепція Центру була розроблена влітку 2016 року. Ресурси для створення були надані відомим благодійником Андрієм Мацолою та УПЦ КП, які надали фінансову підтримку та приміщення на території Михайлівського собору у м. Києві. 

З числа волонтерів та професіоналів була сформована команда менеджерів, психологів, фахівців із сприяння зайнятості, юриста. Центр розпочав свою діяльність у жовтні 2016 року. 

Станом на 1 серпня 2017 року Центр надав послуги та підтримку 600-там захисникам України, членам їхніх сімей та волонтерів. На початок вересня 2018 року кількість тих, хто звернувся до Центру, становила вже 1200 чоловік.

Місія Центру 
«Наше завдання – реінтеграція воїнів у мирне життя»

Центр забезпечує підтримку Захисників України, членів їх сімей та волонтерів з метою забезпечення їх соціальної та економічної самодостатності у мирному житті, реалізації їх талантів, трудового та підприємницького потенціалу для розвитку України, підвищення якості життя громад. 

Центр здійснює свою діяльність на основі активної співпраці із роботодавцями та організаціями, які підтримують зайнятість та інтеграцію ветеранів у цивільне життя.

У першу чергу Центр зорієнтований на такі потреби ветеранів:
 Спроможність до успішної економічної та соціальної інтеграції, високий рівень економічної конкурентоспроможності, що забезпечить захищене та якісне особисте, сімейне та соціальне життя;
 Захищене та якісне особисте, сімейне та соціальне життя, повноцінне включення в життя громади.
 Адекватна оцінка своєї конкурентоспроможності на ринку праці та підприємництва, можливостей успішної соціальної інтеграції у своїй громаді, що дозволяє уникнути марних очікувань та відчаю, раціонально спланувати свій професійний та соціальний розвиток.
 Отримання гідного доходу від законної та офіційної роботи та підприємництва, що забезпечує економічну незалежність, високу самооцінку та визнаний високий соціальний стату.
 Необхідність знати свої законні права та способи їх реалізації.

Сприяння зайнятості 
Центр постачає наступні види послуг із сприяння зайнятості: 

1. Первинні консультації та тренінги із підвищення конкурентоздатності на ринку праці із подальшим працевлаштуванням. За результатами консультацій може здійснюватись пряме працевлаштування шляхом направлення на відкриті роботодавцями вакансії у тому випадку, якщо клієнт не потребує професійної перепідготовки і готовий приступити до запропонованої роботи. Центр у даному випадку надає рекомендацію клієнту, які він представляє роботодавцю.  

2. Послуги зі сприяння працевлаштуванню передбачає здійснення підготовки кандидата до вимог, які висунув роботодавець, зокрема надання консультацій щодо підготовки резюме відповідно до очікувань роботодавця, встановлення домовленості про проведення співбесіди, підготовка до співбесіди, супровід та підтримка підчас співбесіди, надання рекомендацій щодо правил поведінки у трудовому колективі тощо.  

3. Направлення на навчання, проходження професійної перепідготовки, в тому числі із можливістю часткової компенсації виттрат за рахунок Центру. 

Послуги зі сприяння зайнятості приносять наступні вигоди клієнтам: можливість отримати роботу з гідною оплатою праці; необхідні ресурси знань, навичок, компетенції та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці, уникнути визначених для конкретного клієнта перешкод успішної занятості.

Послуги психологічної підтримки 

Послуги психологічної підтримки (групова терапія, психотерапія, психологічна освіта) дозволяють уникнути психологічних перешкод зайнятості, налагодити комфортне сімейне та соціальне життя.

Юридичні послуги 
 
Послуга первинної юридичної консультації дозволяє підвищити громадянську та правову компетентність в питання забезпечення законних прав учасників бойових дій. Основні теми консультацій: Виділення земельної ділянки; Отримання статусу учасника бойових дій; Надання та нарахування пільг, соціально-правових гарантій; Отримання статусу інваліда війни; Отримання статусу сім’ї загиблого та отримання допомоги членам сім’ї загиблих воїнів АТО; Пенсійне забезпечення. 
 
Послуга також передбачає направлення до спеціалізованих юридичних служб у випадку необхідності поновлення прав та супроводу справ у судах. Послугу постачає один юрист.

Структура Центру 
Головні напрямки діяльності Центру здійснюються професіоналами, які працюють на постійній основі і оформлені на роботу як наймані працівники із відповідною кваліфікацією. Ключовим аспектом кадрової політики є забезпечення гідної оплати праці фахівців не рівні не нижчому, ніж у приватному секторі. Цей підхід гарантує відповідальність працівників та якість їх роботи. 

Управлінські та адміністративні функції здійснюють директор Центру та його заступник, юрист, адміністратор та бухгалтер. У центрі уваги керівництва – розвиток партнерської мережі та забезпечення якості послуг Центру. Адміністратор забезпечує операційну узгодженість ділових процесів офісу Центру, упроваджує сучасні принципи «зеленого» та безбар’єрного офісу. Юрист Центру, окрім роботи із клієнтами здійснює юридичний супровід роботи Центру, зокрема підготовку ділової документації, укладання угод тощо. 

Поширенням інформації та розвитком партнерської мережі на операційному рівні займаються маркетолог, відповідальний переважно за бренд-бук, а також прес-секретар, який забезпечує взаємодію зі ЗМІ, інформування партнерів та аудиторії Центру про його діяльність. На договірних умовах залучається графічний дизайнер, який займається виготовленням інформаційних та рекламно-сувенірних продуктів.

У сфері безпосереднього постачання послуг задіяні юрист, який здійснює юридичні консультації для клієнтів Центру, менеджери із персоналу, які постачають послуги із сприяння зайнятості, психологи, які постачають послуги із профорієнтації та психологічної підтримки.    

сайт Центру Центру AXIOS

на сайті "Український тиждень "

на "Громадському телебаченні"

Блог на "Обозревателе" 

Спільний проект з Радіо "Воскресіння"